Winnall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Winnal – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Winnall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire